Il doppio del torneo di tennis Prague Open 1999, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Michal Tabara e Radomír Vašek che hanno battuto in finale Tomáš Cibulec e Petr Pála 6-2, 6-0.

Teste di serie 

 Martín García /  Cristiano Testa (quarti di finale)
 Tomáš Cibulec /  Petr Pála (finale)

 Óscar Ortiz /  Marco Osorio (primo turno)
 Gastón Etlis /  Tobias Hildebrand (semifinali)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Prague Open 1999